Gigi Fernández e Nataša Zvereva hanno battuto in finale Conchita Martínez e Arantxa Sánchez Vicario 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Jana Novotná /  Larisa Neiland (semifinali)
 Gigi Fernández /  Nataša Zvereva (Campionesse)
 Mary Joe Fernández /  Zina Garrison (primo turno)
 Conchita Martínez /  Arantxa Sánchez Vicario (finale)
 Katrina Adams /  Manon Bollegraf (quarti di finale)
 Lori McNeil /  Nicole Bradtke (quarti di finale)
 Sandy Collins /  Elna Reinach (terzo turno)
 Jill Hetherington /  Kathy Rinaldi-Stunkel (terzo turno)

 Patty Fendick /  Andrea Strnadová (secondo turno)
 Leila Meskhi /  Mercedes Paz (primo turno)
 Rosalyn Nideffer /  Raffaella Reggi-Concato (terzo turno)
 Sabine Appelmans /  Claudia Porwik (terzo turno)
 Isabelle Demongeot /  Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Mary Pierce /  Patricia Tarabini (quarti di finale)
 Katerina Maleeva /  Barbara Rittner (terzo turno)
 Claudia Kohde Kilsch /  Judith Wiesner (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1992